Кубок чемпионов 1967 — десятый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира среди мужских команд, в котором приняло участие 23 команды. Финал четырех прошел в Мадриде с 29 марта по 1 апреля, Реал (Мадрид) в финале выиграл у действующего чемпиона Олимпии Симменталь (Милан).

Квалификационный раунд 

 * Команда из Белфаста снялась с соревнований.

1/8 финала 

 * Хапоэль (Тель-Авив) снялся с соревнований.
 ** В дополнительном матче Славия победила 77-61.

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Финал четырех

Победитель

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1966 год в баскетболе
1967 год в баскетболе